Belvaux (luks. Bieles, niem. Beles) – miasto w południowo-zachodnim Luksemburgu, ośrodek administracyjny gminy Sanem. Miasto zamieszkuje 5313 osób.

Przypisy 

Miasta w Luksemburgu
Sanem